Зелёный Клин — историческое украинское название южной территории Дальнего Востока Российской империи. Терретории которых соответствуют нынешним Амурской и Сахалинской областям и Забайкальскому, Приморскому и Хабаровскому краям Российской Федерации. А также названию населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зелёный Клин — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Зелёный Клин — село в Бурлинском районе Алтайского края, ликвидировано в 1962 г.
 Зелёный Клин — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Зелёный Клин — хутор в Волоконовском районе Белгородской области.
 Зелёный Клин — посёлок в Гордеевском районе Брянской области.
 Зелёный Клин — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Зелёный Клин — посёлок в Соль-Илецком районе Оренбургской области.

Украина 
 Зелёный Клин — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Зелёный Клин — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Зелёный Клин — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Зелёный Клин — село в Сахновщинском районе Харьковской области.
 Аннексия-японская империя 1918 во Владивостоке и северного Сахалина.